

Geografia
Staples – centro abitato del Minnesota
Staples – centro abitato del Texas

Aziende
Staples – società statunitense di prodotti di cancelleria ed ufficio

Sport
Staples Center – nome dal 1999 al 2021 dell'arena polivalente nel centro di Los Angeles, oggi rinominata Crypto.com Arena

Altro
 Staples - fiere inglesi medioevali